Oakhurst può riferirsi a:
Australia
Oakhurst – sobborgo di Sydney
Stati Uniti
Oakhurst – CDP della California
Oakhurst – sobborgo di Atlanta (Georgia)
Oakhurst – CDP del New Jersey
Oakhurst – CDP dell'Oklahoma
Oakhurst – CDP del Texas